Эффект Кирка — явление увеличения толщины базы биполярного транзистора, вызываемое ростом тока коллектора выше некоторой величины  при прочих неизменных условиях.

Объясняется повышением концентрации неосновных носителей в базе при больших токах коллектора, которая вызывает уменьшение толщины области пространственного заряда коллекторного перехода, и, таким образом увеличение толщины базы. Пороговая величина тока коллектора , начиная с которой возникает эффект Кирка, определяется из условия превышения концентрации электронов, вызванной протеканием тока  над концентрацией примеси  на границе базы со стороны коллектора, то есть из условия . Отсюда следует:  Эффект Кирка уменьшает коэффициент усиления по току  и увеличивает время пролета неосновных носителей через базу.

См. также 
 Эффект Эрли

Литература 
 Сугано, Т., Икома Т., Такэиси Ё. Введение в микроэлектронику. — М. : Мир, 1988. — С. 102. — ISBN 5-03-001109-9.

Транзисторы